Armando Reyes (1894–1954) – argentyński piłkarz
 Armando Reyes (ur. 1981) – nikaraguański piłkarz